Cliff Dorfman, een Amerikaans acteur, scenarioschrijver, filmproducent en filmregisseur
 Josif Dorfman, een Frans schaker